La temporada de 1972 del Campionat del món de motociclisme fou la 24a edició d'aquest campionat, organitzat per la FIM. Aquell any es disputà l'últim Gran Premi de 500cc al Circuit de Montjuïc, el gran premi de la categoria reina no tornaria a Catalunya fins a la creació del Circuit de Catalunya. Giacomo Agostini obtingué el setè títol consecutiu a 500cc i també obtingué el de 350cc. En les categories petites Ángel Nieto va guanyar el seu primer doblet.

Grans Premis

500 cc

350 cc

250 cc

125 cc

50 cc 

Edicions del Campionat del Món de motociclisme
Competicions motociclistes del 1972